Moș Crăciun este versiunea mai nouă a Sfântului Nicolae care și-a făcut apariția în secolul al III-lea.

Moș Crăciun se mai poate referi la:
Moș Crăciun (serie de filme), o serie de filme americane de comedie cu Tim Allen.
Moș Crăciun cu plete dalbe, o colindă de Crăciun

Vezi și
 Crăciun (dezambiguizare)